Empire ( — империя) — ежемесячный журнал о популярном кинематографе, издаваемый в Великобритании с 1989 года. С момента своего создания он лидирует на британском рынке киножурналов, постепенно вытесняя с рынка своего ближайшего конкурента Total Film. Принадлежит немецкой медиагруппе Bauer. Также выходит в Австралии, Турции.

В Великобритании Empire каждый год вручает кинопремию Empire Awards, присуждаемую читателями журнала. Спонсором премии по 2009 год выступала компания Sony Ericsson, а в дальнейшем — компания Jameson.

Список лучших фильмов 
В 2010 году журналом был составлен список ста лучших фильмов мирового кинематографа. Выбор фильмов был ограничен тем, что в список не могли войти картины на английском языке. Кроме того, при выборе кандидатов не рассматривались документальные фильмы.

См. также 
 Sight & Sound — британский журнал о кино, рассчитанный на узкий круг аудитории и профессионалов киноиндустрии.

Примечания

Ссылки 
 Сайт журнала
 Сайт русской версии журнала
 Сайт австралийской версии журнала

Ежемесячные журналы Великобритании
Британские журналы о кино
Кинематографические рейтинги